Соревнования по биатлону среди женщин в гонке с масс-старта на 12,5 км на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 17 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Старт гонки состоялся в 20:15 по местному времени (UTC+9). В соревновании приняли участие 30 спортсменок. Автоматически квалифицировались в масс-старт биатлонистки, занимавшие первые 15 мест в общем зачёте Кубка мира 2017/18, ещё 15 спортсменок отобрались по результатам прошедших олимпийских гонок.

Действующей олимпийской чемпионкой являлась белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.

Гонку выиграла Анастасия Кузьмина из Словакии, ставшая трёхкратной олимпийской чемпионкой. Причем все 3 золота были завоеваны на разных Олимпиадах.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Биатлон на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации биатлона (IBU)